Keller steht für:

 Keller, unter der Erde liegenden Bauteile eines Gebäudes
 Keller (Amt), Verwaltungsbeamter
 Keller (Horkheim), Kulturdenkmal in Heilbronn, Deutschland

Personen:
 Keller (Familienname) – dort auch Namensträger
 Keller (Adelsgeschlecht), deutsche Adelsfamilie

Unternehmen:
 Keller Feuerwerk, Feuerwerkshersteller, siehe Comet Feuerwerk
 Keller Group plc, britisches Unternehmen
 Keller Grundbau, Tiefbauunternehmen 
 Keller Motors Corporation, US-amerikanischer Automobilhersteller
 Gebrüder Keller, Orgelbauwerkstatt 
 Keller, Division der Groupe Legris Industries, siehe Groupe Legris Industries #Keller

geographische Objekte:
 Keller (Bächingen an der Brenz), Ortsteil von Bächingen an der Brenz, Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern
 Keller (Kürten), Gemeindeteil von Kürten, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Keller (Lindow), Ortsteil von Lindow (Mark), Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg
 Keller (Rettenberg), Ortsteil von Rettenberg, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Keller (Aasbüttel), Ortsteil von Aasbüttel, Kreis Steinburg, Schleswig-Holstein

 Keller (Texas), Stadt in Texas, Vereinigte Staaten
 Keller (Georgia), Stadt in Georgia, Vereinigte Staaten
 Keller (Virginia), Stadt in Virginia, Vereinigte Staaten
 Keller (Washington), Stadt in Washington, Vereinigte Staaten
 Keller-Halbinsel, Halbinsel von King George Island, Südliche Shetlandinseln
 Keller Inlet, Bucht an der Lassiter-Küste, Palmerland, Antarktika

in der Informtik:
 Kellerspeicher, siehe Stapelspeicher
 Kellerautomat
 Zielkeller

Sonstiges:
 Keller – Teenage Wasteland, Film von Eva Urthaler (2005)
 Theater der Keller, Kölner Theater
 Bierkeller, Lagerraum
 Weinkeller, Lagerraum

Siehe auch:
 Celler
 Kellern
 Keler
 Kellar
 Kellerer